Korsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsholmen, Vörå, Österbotten,  (1 ha)
 Korsholmen, Pargas, Åboland,  (9 ha)
 Korsholmen, Raseborg, Nyland,  (8 ha)
 Korsholmen, Ingå, Nyland,  (1 ha)
 Korsholmen, Kyrkslätt, Nyland,  (5 ha)
 Korsholmen (vid Onas, Borgå), Nyland,  (3 ha)
 Korsholmen (vid Emsalö, Borgå), Nyland,  (10 ha)
 Korsholmen (nordöst om Bastö, Borgå), Nyland,  (5 ha)

Sverige 

 Korsholmen, Haninge kommun, Södermanland, 
 Korsholmen, Söderköpings kommun, Östergötland,

Se även
Korsholm (olika betydelser)
Västra Korsholmen
Östra Korsholmen